Сулейме́нов — казахская фамилия.

Известные носители 
 Сулейменов, Алмас (род. 1985) — казахстанский самбист.
 Сулейменов, Ахмедья Кудышевич (род. 1947) — начальник Управления по борьбе с хищениями собственности и спекуляции МВД Республики Казахстан, первый начальник Политического Управления МВД на правах заместителя МВД.
 Сулейменов, Бегежан Сулейменович (1912—1984) — советский казахский историк.
 Сулейменов, Джолдас (1922—1993) — Герой Советского Союза.
 Сулейменов, Диас Тулеутаевич (род. 1972) — казахстанский бизнесмен, вице-президент Национального Паралимпийского Комитета.
 Сулейменов, Динмухамбет Салмухамбетович (род. 1981) — казахстанский мини-футболист.
 Сулейменов, Жанат Куанышевич (1962—2022) — казахстанский военный деятель, генерал-майор полиции.
 Сулейменов, Жарасбай Кабдоллинович (род. 1948) — казахстанский общественный деятель, журналист.
 Сулейменов, Ибрагим Абдурахманович (1953—2020) — российский военный деятель, генерал-майор, депутат Госдумы РФ (1996—2000).
 Сулейменов, Ибраим (1908—1943) — советский снайпер, участник Великой Отечественной войны.
 Сулейменов, Ильяс Дуйсенович (род. 1991) — казахстанский боксёр.
 Сулейменов, Искак (1916 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Сулейменов, Каирбек Шошанович (род. 1949) — политический деятель Республики Казахстан.
 Сулейменов, Майдан Кунтуарович (род. 1941) — советский и казахстанский учёный.
 Сулейменов, Мехлис Касымович (род 1939) — депутат ВС РК XIII созыва.
 Сулейменов, Муташ (1921—2006) — полный кавалер ордена Славы.
 Сулейменов, Нурлан Ильясович (род. 1946) — депутат ВС РК XIII созыва.
 
 Сулейменов, Тимур Муратович (род. 1978) — министр национальной экономики Республики Казахстан.
 Сулейменов, Тулеутай Скакович (род. 1941) — министр иностранных дел Республики Казахстан (1991—1994).

 Сулейменова, Элеонора Дюсеновна (род. 1945) — казахстанский филолог.

См. также